La temporada 1982 del Campeonato Europeo de Fórmula Dos fue la decimosexta edición de dicho campeonato.

Calendar

Note

 La carrera de Spa Francorchamps se programó originalmente para más de 30 vueltas, pero se abandonó después de 23 debido a las fuertes lluvias. Aún se otorgaron puntos completos.

Clasificación general

En cada carrera, los puntos se otorgaron de la siguiente manera: 9 por el primer lugar, 6 por el segundo lugar, 4 por el tercer lugar, 3 por el cuarto lugar, 2 por el quinto lugar y 1 por el sexto lugar. Los mejores nueve resultados podrían ser retenidos. Los puntos descartados y los totales brutos se muestran entre paréntesis.

Lista completa

R = retirado, Rx = retirado pero clasificado (lugar marcado con x), NC = no clasificado, NS = No corrió, NQ = No se clasificó, NPQ = No se preclasificó, DIS = descalificado

Fuentes 
 http://www.formula2.net/F282_Index.htm

Deportes de motor en 1982
Temporadas del Campeonato Europeo de Fórmula Dos